Downes je lahko:
 Downes (priimek)
 Downes Sports F.C.
 USS Downes

Glej tudi 
 Downs